Simo (Finland), gemeente in het Finse landschap Lapin maakunta.
 Simo (Balerejo), plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Simo (Kedungwaru), plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Simo (Kendal), plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Simo (Kradenan), plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Simo (Kwadungan), plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Simo (Simo), plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Simo (onderdistrict), onderdistrict in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Simo (Slahung), plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Simo (genootschap), geheim genootschap in West-Afrika.
 SIMO TCI, jaarlijkse computerbeurs in Madrid.